Geroldseck bezeichnet:

 das Adelsgeschlecht der Herren von Geroldseck
 die Grafschaft Hohengeroldseck
 die Ruine der Burg Hohengeroldseck bei Seelbach (Ortenaukreis), Deutschland
 die Ruine der Burg Alt-Geroldseck bei Seelbach (Ortenaukreis), Deutschland
 die Ruine der Burg Geroldseck bei Niederstinzel (Lothringen), Frankreich
 die Ruine der Burg Groß-Geroldseck (Grand-Geroldseck) bei Haegen (Elsass), Frankreich
 die Ruine der Burg Klein-Geroldseck (Petite-Geroldseck) bei Haegen (Elsass), Frankreich
 Festung Kufstein (Österreich) wird oft fälschlicherweise Festung Geroldseck genannt
 Geroldseck (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Ortenaukreis in Baden-Württemberg

Geroldseck ist ein Namensteil folgender Personen:
 Diebold von Geroldseck († 1531), Benediktinermönch
 Friedrich von Wangen-Geroldseck (1727–1782), Fürstbischof von Basel
 Heinrich IV. von Geroldseck (um 1220–1273), Bischof von Straßburg
 Konrad I. von Geroldseck († 1180), Bischof von Straßburg

Siehe auch:
 Hohengeroldseck